Rudbar (ciutat de Gilan) a l'Iran
 Rudbar (Afganistan), població de l'Afganistan a la part meridional del riu Helmand, a la Província de Nimruz
 Rudbar (Kirman), ciutat a l'Iran